Ishockey vid olympiska vinterspelen 1984 spelades i Sarajevo i det dåvarande Jugoslavien. Sovjetunionen vann guld före Tjeckoslovakien och Sverige.

Medaljfördelning

Kval till OS 
Kvalificerade för OS-kval var fjärde lag från B-VM 1983 och vinnarna från C-VM 1983.

Därmed kvalificerade sig Norge till OS 1984.

Gruppspel

Grupp A 
De två bästa lagen (grönfärgade) gick vidare till slutspelet.

Grupp B 
De två bästa lagen (grönfärgade) gick vidare till slutspelet.

Slutspelsomgång

Gruppspel
De två topplagen i vardera gruppen möttes en gång. Poäng, som tagits i matcher i gruppspelet, medfördes med undantag av poäng mot lag som ej kvalificerat sig.

Resultat överförda från gruppspelet är markerat med en grå bakgrundsfärg.

Match om 5:e plats

Match om 7:e plats

Poängligan

Slutställning

Referenser

Noter

Externa länkar